Juana de Portugal o de Avís (Almada, 20 de marzo de 1439-Madrid, 13 de junio de 1475) fue infanta de Portugal y reina de Castilla como la esposa del monarca Enrique IV.

Biografía  
Hija póstuma del rey Eduardo I de Portugal y de la infanta Leonor de Aragón (hija de Fernando I de Aragón y de la condesa Leonor de Alburquerque).

Tras la muerte de Eduardo I, su madre Leonor fue designada por las cortes regente. Sin embargo, los grandes del reino, opuestos a este nombramiento, por su condición de extranjera, formaron un partido alrededor del infante Pedro, hermano del fallecido rey Eduardo I, y en las cortes de Lisboa de 1439, Leonor fue despojada de su título de regente, retirándose a Castilla con su hija Juana.

Vivió Juana con su madre durante sus primeros años en el Monasterio de Santo Domingo el Real, en Toledo, hasta que en 1445 falleció Leonor, posiblemente envenenada por orden de Álvaro de Luna, en ese momento en guerra con el hermano de Leonor, Juan II de Aragón. Tras la muerte de su madre, fue reclamada por su tío Pedro, regente de Portugal, pasando a vivir desde entonces en la corte portuguesa.

Reina consorte 
En 1455 contrajo matrimonio con su primo, el rey Enrique IV de Castilla, en el Alcázar de los Reyes Cristianos de Córdoba, al cual acababan de declarar nulo su matrimonio con Blanca de Navarra. 

Tras siete años sin hijos, Juana dio a luz en 1462 a una niña que fue también llamada Juana (1462-1530). 

Al año siguiente, Juana vuelve a quedar nuevamente embarazada, pero el embarazo no llegó a buen término, ya que sufrió un aborto de un feto varón, cuando se encontraba en el sexto mes de embarazo.

Los adversarios de Enrique IV le habían llamado "el Impotente", no tanto por no haber tenido descendencia de su primera esposa, Blanca de Navarra, como por ser de dominio público la dejación que hacía de sus obligaciones conyugales. Aún hoy día se plantean dudas sobre su heterosexualidad. Sin embargo, es algo que siempre ha quedado entre la historia y la leyenda. De hecho, los primeros rumores acerca de la supuesta homosexualidad del rey surgen cuando nació Juana, pues los nobles castellanos opuestos al rey pretendieron hacer creer que la niña era hija del noble Beltrán de la Cueva, privado de Enrique IV, por lo que a la niña se le dio el apodo de Juana la Beltraneja. Es en esos momentos cuando surgen toda clase de rumores, incluida la homosexualidad regia, como forma de deslegitimar al rey. Es decir, como arma política. Incluso algunas fuentes incluyen la forma en que habría dejado embarazada a la reina, mediante una precoz técnica de inseminación artificial utilizando una cánula de oro (per cannam auream), y otras descripciones físicas que permitieron a Gregorio Marañón realizar su Ensayo biológico sobre Enrique IV de Castilla y su tiempo (Madrid, 1930), que diagnosticó al rey de displasia eunucoide con reacción acromegálica, y que en la actualidad se define como una endocrinopatía, posiblemente un tumor hipofisario, manifestando litiasis renal crónica, impotencia, anomalía peneana e infertilidad, además de caracteres psico-patológicos.<ref>Emilio Maganto Pavón (2003) , en Historia de la urología Arch. Esp. Urol., 56, 3 (211-220). El texto latino pertenece a un manuscrito de Hieronymus Münzer Viaje por España y Portugal, 1494-1495 Versión del latín, noticia preliminar y notas por Julio Puyol y Alonso, Madrid, 1924. La cita latina completa, y su traducción, dicen así: 
{{cita|Habuit enim membrum circa radicem debile et parvum, et in culmine et summitate mágnum, ita que arrigere non potuit.
Fecerunt medici cannam auream, quam Regina in vulvam recepit, an per ipsam semen inicere posset; nequivit tamen. Mulgere item fecerunt feretrum (veretrum) eius, et exivit sperma, sed aquosum et sterile.<p>
Tenía un miembro viril que en su origen era delgado y pequeño, pero luego hacia el extremo se alargaba y era grande, de manera que no podía enderezarlo. Unos médicos hicieron una cánula de oro que se colocó a la reina en la vulva, para ver si a través de ella podía recibir el semen; sin embargo no pudo. Hicieron como un ordeño de su miembro viril [le masturbaron] y salió esperma, pero acuoso y estéril.}}
El hecho se recoge también sucintamente el el manual de José Botella Llusiá, José A. Clavero Núñez (1993) Tratado de Ginecología: Fisiología, Obstetricia, Perinatología, Ginecología, Reproducción Ediciones Díaz de Santos ISBN 84-7978-092-4, pg. 1003, que citan como fuentes a Gregorio Marañón y Orestes Ferrara.</ref>

Su marido ordenó que fuera recluida en el castillo de Alaejos bajo la supervisión del arzobispo Alonso de Fonseca y Ulloa, señor de las villas de Coca y Alaejos. Durante la reclusión tuvo por amante al sobrino del arzobispo, el caballero castellano Pedro de Castilla y Fonseca (biznieto de Pedro I de Castilla). Esta relación que se dio cuando aún estaba casada con el rey, y fruto de la cual tuvo con él dos hijos gemelos. La relación fue conocida en la época. Sus hijos fueron:
 Pedro de Castilla y Portugal o Pedro Apóstol de Castilla y Portugal, conocido también por Don Apóstol de Castilla (30 de noviembre de 1468 o 1471 - ?), casado en segundas nupcias con Juana de Mendoza;
 Andrés de Castilla y Portugal o Andrés Apóstol de Castilla y Portugal (30 de noviembre de 1468 o 1471 - ?), casado con Mencía de Quiñones.

Tras huir de Alaejos, Juana vivió con la familia de los Mendoza en Trijueque y, posteriormente, en Madrid, en el convento de San Francisco, donde fallecería.

A la muerte de Enrique IV, el 11 de diciembre de 1474, la reina Juana sostuvo los derechos sucesorios de su hija pero falleció pocos meses después, a los treinta y seis años de edad, el 13 de junio de 1475.

 Juana en la cultura popular 
 Las novela "A Rainha Adúltera" (La reina adúltera) de Marsilio Cassotti y "La triste reina" de Ricardo Ruíz de la Sierra, cuentan la historia de esta Juana de Avís.
 En la teleserie española Isabel, la actriz Bárbara Lennie encarna a la reina Juana.

 Ancestros 

 Referencias 

 Bibliografía 
 Cañas Gálvez, Francisco de Paula, "Las Casas de Isabel y Juana de Portugal, reinas de Castilla. Organización, dinámica institucional y prosopografía (1447-1496)", en Las relaciones Discretas ente las Monarquías HIspana y Portuguesa: Las Casas de las Reinas (siglos XV-XIX)'', Madrid, Ediciones Polifemo, 2008, pp.9-231.

Enlaces externos 

Nacidos en Almada
Fallecidos en Madrid
Reinas consortes de la Corona de Castilla
Infantes de Portugal del siglo XV (casa de Avís)
Reinas consortes de la casa de Avís
Nobles de España del siglo XV
Mujeres de la Edad Media en España
Españolas del siglo XV
Portuguesas del siglo XV